Er zijn twee verschillende series uitgegeven door Standaard Uitgeverij met de naam De grappen van Lambik.

De grappen van Lambik (oude reeks) liep van 1955 tot 1962
De grappen van Lambik (nieuwe reeks) bestaat sinds 2004